3 de febrero puede referirse a:

 3 de febrero, trigesimocuarto día del año del calendario gregoriano.
 3 de febrero, puesto administrativo del distrito mozambiqueño de Mañisa.
 3 de Febrero, equipo de fútbol de Paraguay.
 3 de Febrero, equipo de fútbol de Paraguay.
 3 de Febrero, partido del Gran Buenos Aires, Argentina
 3 de Febrero, distrito del Departamento de Caaguazú, Paraguay. 
 3 de Febrero, parque ubicado en el barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 3 de Febrero, estación del Ferrocarril Bartolomé Mitre ubicada en el barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 3 de Febrero, estadio ubicado en el partido homónimo del Gran Buenos Aires, Argentina.
 3 de Febrero, teatro ubicado en la ciudad argentina de Paraná.